Konstanz steht für:

 Konstanz, Stadt am Bodensee, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Konstanz, deutscher Name von Constanța, Stadt in Rumänien
 Konstanz, Eigenschaft der Unveränderlichkeit, siehe Konstante
 Bistum Konstanz mit Sitz in Konstanz am Bodensee
 Hochstift Konstanz (auch Fürstbistum Konstanz), weltlicher Herrschaftsbereich der Fürstbischöfe von Konstanz

Schiffe:
 Stadt Konstanz (Schiff, 1858)
 Stadt Konstanz (Schiff, 1901)
 Stadt Konstanz (Schiff, 1952)
 Stadt Constanz (Schiff, 1840), Fahrgastschiff auf dem Bodensee
 Konstanz (Schiff, 1925), Fahrgastschiff auf dem Bodensee
 Konstanz (Schiff, 1928), Fähre der Linie Konstanz–Meersburg
 Konstanz (Schiff, 1930), Fähre der Linie Konstanz–Meersburg
 Konstanz (Schiff, 1940), Versuchs- und Arbeitsschiff
 Konstanz (Schiff, 1964), Fahrgastschiff auf dem Bodensee
 Konstanz (Schiff, 1975), Fähre der Linie Konstanz–Meersburg

Konstanz ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Konrad von Konstanz (um 900–975), Bischof im Bistum Konstanz und Heiliger 
 Karl Konstanz Viktor Fellner (1807–1866), Bürgermeister der Freien Stadt Frankfurt

Siehe auch:
 Constance
 Constanze (Begriffsklärung)
 Constantia